Der Wettbewerb Kunstspringen vom 3-m-Brett der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 12. bis zum 14. August 2016 im Parque Aquático Maria Lenk ausgetragen. 29 Athleten nahmen daran teil. 

Jedem der 29 Starter standen fünf Qualifikationssprünge zu. Die 18 besten Springerinnen qualifizierten sich für das Halbfinale, die Punkte aus der Qualifikation wurden gelöscht. Im Halbfinale wurden wieder fünf Sprünge absolviert. Die 12 besten Springerinnen kamen ins Finale, in dem die Punkte wieder gelöscht wurden. Auch im Finale wurde fünf Mal gesprungen.

Titelträger

Qualifikation 
12, August 2016, 20.30 Uhr (UTC−3)

Halbfinale 
13. August 2016, 21.00 Uhr (UTC−3)

Finale 
14, August 2016, 21.00 Uhr (UTC−3)

Weblinks 
 Ergebnis auf der offiziellen Website (englisch)

Einzelnachweise 

Kunstspringen